Савво-Борзя — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Савво-Борзинское».

География 
Село находится в юго-восточной части края и района, на расстоянии в 49 км от села Александровский Завод.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1700 году.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97% от 297 жит..

Известные уроженцы, жители 
 Лопатин, Андрей Андреевич (20.10.1884, с. Савво-Борзя — 4.5.1938, Чита), государственный и политический деятель.
 Виктор Николаевич Малов (родился 15 января 1958 года в селе Савво-Борзя) — сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации, подполковник милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей при задержании особо опасных вооружённых преступников, кавалер ордена Мужества (посмертно).

Инфраструктура 
Жители заняты сельским хозяйством.

В селе функционируют основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Памятный знак в честь погибших в Великой Отечественной.

Транспорт 
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 76К-011 Ивановка — Александровский Завод — Борзя (идентификационный номер: 76 ОП РЗ 76К-007).

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. 

Населённые пункты Александрово-Заводского района